То́мас Пе́тер Ра́демахер (; 20 ноября 1928, Тайетон — 4 июня 2020) — американский боксёр немецкого происхождения, представитель тяжёлой весовой категории. В первой половине 1950-х годов выступал за сборную США: чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне, победитель многих международных турниров и национальных первенств. В период 1957—1962 боксировал на профессиональном уровне, был претендентом на титул чемпиона мира уже в дебютном своём бою, однако победить не смог.

Биография 
Пит Радемахер родился 20 ноября 1928 года в городе Тайетон, штат Вашингтон. Во время учёбы в Вашингтонском государственном университете играл за студенческие команды по американскому футболу и бейсболу, но в конечном счёте сделал выбор в пользу бокса. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1949 году, когда в тяжёлом весе одержал победу на турнире «Золотые перчатки» в Сиэтле (впоследствии повторил это достижение ещё три раза). В 1953 году стал чемпионом США среди любителей, также, будучи служащим американской армии, в 1956 году завоевал золотую медаль на военном чемпионате мира, выиграл всеармейский чемпионат, добился чемпионского звания на турнире «Золотые перчатки» в Чикаго.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мельбурне — его соперниками в четвертьфинале, полуфинале и финале были чех Йозеф Немец, южноафриканец Дэниэл Беккер и советский боксёр Лев Мухин. Всех троих он нокаутировал, а позже нёс знамя США на церемонии закрытия Олимпиады.

Получив олимпийскую золотую медаль, Радемахер решил попробовать себя среди профессионалов и покинул сборную (статистика в любителях 72-7), при этом начало его профессиональной карьеры получилось весьма необычным. Он сразу же бросил вызов действующему чемпиону мира Флойду Паттерсону — это беспрецедентный случай в истории профессионального бокса, когда дебютант в первом же своём бою получил право бороться за мировой титул. Матч состоялся в августе 1957 года, во втором раунде Радемахеру удалось отправить Паттерсона в нокдаун, но, несмотря на это, чемпион выглядел заметно лучше, сделал шесть нокдаунов, после чего в конце шестого раунда закончил поединок нокаутом.

Следующим соперником Радемахера стал опытный Зора Фолли, однако и этот матч закончился неудачно — нокаут в четвёртом раунде. Потерпев два поражения подряд, американец продолжил выходить на ринг, оставался действующим спортсменом вплоть до 1962 года, хотя в титульных боях больше не участвовал. Среди его противников были такие известные боксёры как Брайан Лондон, Джордж Чувало, Бадди Тёрмен, Бобо Олсон, Карл Мильденбергер и бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Арчи Мур, тем не менее, из перечисленных он смог победить только Чувало,Тёрмена и Олсона. Всего в профессиональном боксе провёл 23 боя, из них 15 окончил победой (в том числе 8 досрочно), 7 раз проиграл в одном случае была зафиксирована ничья.

После завершения спортивной карьеры Пит Радемахер реализовал себя в торговом бизнесе, устроился на работу в компанию McNeil Corporation и к 1987 году дослужился там до поста президента. Проживая в штате Огайо, активно занимался политикой, общественной деятельностью, организовывал акции благотворительных фондов. В 1996 году вместе с двумя дочерьми участвовал в эстафете олимпийского огня, пробежав с факелом по улицам Кливленда.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры США
Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы США по боксу среди любителей